Earle (Arkansas)
Augustus Earle
Steve Earle
Earle Dickson
Jackie Earle Haley
Earle Wheeler
Edward Earle Purinton
Earle Macarthy Moreira
Franklin Sumner Earle

Desambiguação